Главный сержант-майор () — воинское звание сержантского состава Армии США, а также в армиях некоторых других государств.

Вооружённые силы США 
В Армии США это звание относится к девятой степени военной иерархии (E-9), вместе с воинскими званиями сержант-майора и Сержант-майора Сухопутных войск.

Армия обороны Израиля 
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) воинское звание главного сержант-майора (רב-סמל בכיר‏‎) Рав Самал Бахир (Расаб) является сержантским званием унтер-офицеров, выше воинское звание сержанта-майора (רב-סמל מתקדם‏‎ Рав Самал Миткадем (Расам) и ниже звания уоррент-офицера (רב-נגד משנה‏‎) Рав Нагад Міше (Ранам).

См. также 
 Сержант-майор Сухопутных войск
 Главный Мастер-сержант ВВС
 Сержант-квартирмейстер
 Мастер чиф-петти офицер ВМС США
 Полковой сержант-майор
 Мастер чиф-петти офицер Береговой охраны США
 Старший сержантский советник Председателя Объединенного комитета начальников штабов США

Ссылки 
 Воинские звания Армия Соединенных Штатов Америки (US Army)
 Воинские звания
 Воинские звания. Воинские звания в армии США
 Воинские звания
 Звания воинские
 International Encyclopedia of Uniform Insignia around the World
 U. S. Army Enlisted Rank Insignia — Criteria, Background, and Images
 History of the Sergeant Major (US)